Брух (Рейнланд-Пфальц), Брух (нім. Bruch) — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Ам-Гроссен-Брух (нім. Am Großen Bruch) — громада в Німеччині, розташована в землі Саксонія-Ангальт.
 Макс Брух, Макс Крістіан Фрідріх Брух (нім. Max Christian Friedrich Bruch, зазвичай в літературі — просто Макс Брух; 6 січня 1838 — 2 жовтня 1920) — німецький композитор.
 5004 Брух (5004 Bruch) — астероїд головного поясу, відкритий 8 вересня 1988 року.
 Вальтер Брух, Ва́льтер Брух (нім. Walter Bruch; 2 березня 1908, Нойштадт на Вайнштрассе — 5 травня 1990, Гановер) — німецький електротехнік, піонер розробки телебачення.